Franciscus van Assisikerk (Reijmerstok), kerkgebouw in Reijmerstok, Nederland
 Franciscus van Assisikerk (Wenen), basilicale katholieke kerk in Wenen, Oostenrijk